Biomarkery (medycyna) – wskaźniki biologiczne wskazujące na obecność stanu chorobowego
 Biomarkery (geologia) – grupa związków organicznych pochodzenia biologicznego występujących w osadowej materii organicznej
 Biomarkery (toksykologia) – mierzalne zamiany w komórkach organizmu i zachodzących w nich procesach biochemicznych